Ояпок:

 Ояпок (также Ояпоки) — река на границе Бразилии и Французской Гвианы
 Ояпок — бухта в устье реки Ояпок

См. также 
 Ояпоки (значения)